Mairalm, Maieralm oder Moaralm bezeichnet

 die Mairalm (Piding) in der oberbayerischen Gemeinde Piding
 die Maieralm (Grassau) in der oberbayerischen Gemeinde Grassau
 die Wildmoosalm in Inzell, die auch unter dem Namen Mairalm und Moaralm bekannt ist